Гуле́ () — французская фамилия.

Известные носители 
 Гуле, Брент (род. 1964) — американский футболист.
 Гуле, Мишель (род. 1960) — канадский хоккеист.
 Гуле, Натали (род. 1958) — французский политик.
 Гуле, Роберт (1933—2007) — американский актер.

Составная фамилия 
 Гуле-Надон, Амели (род. 1983) — канадская конькобежка.